South Bethlehem, New York
South Bethlehem, Pennsylvania